Макси́м Ильи́ч Шапи́р (25 августа 1962, Москва — 3 августа 2006, Словения) — российский филолог, стиховед. Кандидат филологических наук (1999, диссертация «Стихотворное наследие Г. С. Батенькова: проблемы текстологии и поэтики»), доктор филологических наук (2000, диссертация «Язык — стих — смысл в русской поэзии XVIII — первой половины XIX веков»). Основатель и редактор (вместе с И. А. Пильщиковым) журнала «Philologica».

Биография 
Окончил филологический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1994). 

Автор около 200 работ, главным образом по теории и истории русского стиха, лингвистической поэтике, истории русской филологии XX века. 

Подготовил к изданию фундаментальные труды классиков российского литературоведения Г. О. Винокура и Б. И. Ярхо, а также (с обширными комментариями и экскурсами) обсценно-порнографическую балладу «Тень Баркова», которую М. И. Шапир и И. А. Пильщиков, вслед за М. А. Цявловским, приписывают перу А. С. Пушкина (гипотеза об атрибуции баллады вызвала оживлённую полемику среди специалистов).

Скоропостижно скончался 3 августа 2006 года в Словении. Похоронен на Донском кладбище.

Цитаты 
 Как известно, самые яростные споры случаются не о цветах, а об оттенках.

Примечания

Ссылки 
 
 Библиография избранных работ М. И. Шапира
 Статьи памяти М. И. Шапира в журнале «Philologica» (М. В. Акимова, И. А. Пильщиков, М. А. Дзюбенко, А. А. Илюшин, О. Ронен, Н. В. Перцов, А. И. Федута, О. Г. Постнов)
 Некролог на сайте «Вавилон» (Д. В. Кузьмин)

Литературоведы России
Стиховеды
Русисты
Текстологи
Выпускники филологического факультета МГУ
Пушкинисты
Хлебниковеды
Исследователи русского авангарда
Похороненные на Донском кладбище
Сотрудники Института языкознания РАН